Contea di Miller o Miller County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Miller (Arkansas)
 Contea di Miller (Georgia)
 Contea di Miller (Missouri)